

Wydarzenia 

 Oktawian August założył na północnym wybrzeżu Peloponezu Coloniae Aroe Augusta, dzisiejsze Patras.